Sangli (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Sangli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Sangli